Cryptobatrachus är ett släkte av groddjur. Cryptobatrachus ingår i familjen Hemiphractidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur
Cryptobatrachus